3 miejscowości w Polsce:
 Miednik – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Stoczek
 Miednik – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Stoczek
 Miednik – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Słupsk